Сан Мигел дел Салто има више значења:

 Сан Мигел дел Салто (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Мигел дел Салто (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику